Okręty US Navy o nazwie USS  "Sovereign":
 Pierwszy "Sovereign" był parowcem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi "Sovereign" (SP-170) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1918-19.

Fikcja
USS "Sovereign" (NCC-73811), okręt kosmiczny typu Sovereign w świecie Star Trek.

Sovereign